Сибберн ( — норвежская фамилия. Известные носители:

 Сибберн, Валентин Кристиан Вильгельм (1779—1853) — норвежский государственный деятель.
 Сибберн, Георг Кристиан (1816—1901) — норвежский дипломат, премьер-министр Норвегии.
 Сибберн, Карл (1809—1880) — норвежский политик.
 Сибберн, Фредерик Кристиан (1785—1872) — датский поэт и философ.